Коломбье ():

 Коломбье — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Коломбье — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Коломбье — коммуна во Франции, департамент Вьенна.
 Коломбье — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Коломбье — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Коломбье — коммуна во Франции, департамент Луара.
 Коломбье — коммуна во Франции, департамент Орн.
 Коломбье — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта.
 Коломбье — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Коломбье — коммуна во Франции, департамент Эро.
 Коломбье — коммуна в Швейцарии, кантон Невшатель, округ Будри.

См. также 
 Коломбье-сюр-Сёль
 Коломбьес